Estercuel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estercuel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Estercuel (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar